Het seizoen 2014/15 van de zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 6 september 2014 en de laatste speelronde was op 9 mei 2015.
De kampioen van vorig seizoen (2013/14) was HSV Hoek.

Teams

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B